Guettard ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Étienne Guettard (1715–1786), französischer Arzt, Naturforscher, Kartograph, und Mineraloge

Siehe auch:
 Dorsum Guettard, Meeresrücken auf der südlichen Halbkugel des Erdmondes
 Guettard Range, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika